La guerre des magnats moldaves est une série de conflits militaires de 1593 à 1617 qui oppose la république des Deux Nations, à l’Empire ottoman et aux Habsbourg, trois grandes puissances entre lesquelles la modeste Principauté de Moldavie change plusieurs fois d’alliances afin de sauvegarder son autonomie.

Descriptif 

Aux , la principauté de Moldavie formait un État souverain, mais disputé par ses puissants voisins du nord, de l’ouest et du sud, la République des Deux Nations, l’Empire des Habsbourg et l’Empire ottoman secondé à l’est par ses vassaux, les Tatars de Crimée. Contre ces derniers, les magnats moldaves Étienne VIII Răzvan, Ieremia Movilă, Michel  le Brave, Simion Ier Movilă, Mihai Movilă, Constantin Movilă, Ștefan II Tomșa, Alexandru Movilă et Radu Mihnea cherchent l’alliance de la République des Deux Nations. De leur côté, les Ottomans, excédés par les raids incessants des Cosaques zaporogues  sur leurs territoires frontaliers : le khanat de Crimée, le Yedisan et le Boudjak, vont intervenir fermement en Moldavie, dont ils font un État qui demeure certes chrétien, mais aussi tributaire du sultan ottoman.

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 J. de Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours, 1838.
 Catherine Durandin : Histoire des Roumains, Fayard, Paris, 1995. .
  Viorel Panaite, On Ottoman-Polish Diplomatic Relations, Asian Studies. International Journal for Asian Studies (II/2001).
 .
  Stanford Jay Shaw, Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cambridge University Press, 1977. , Google Print,

Articles connexes 
 Histoire de la Moldavie
 Chronologie de la Moldavie
 Liste des guerres de la Moldavie
 Guerres moldo-ottomanes
 Guerres polono-turques
 Bataille d'Obertyn
 Bataille de Țuțora

Note 

Magnats Moldaves
Histoire de la Moldavie
Magnats Moldaves
Relations entre la Pologne et la Turquie